Les Enfants du Top 50 est une compilation créée pour fêter les 30 ans de l'émission culte Top 50 et parue le .

Cet album de reprises de titres essentiellement classés dans le Top 50 des années 1980 (années 1990 pour certains) a été réalisé par Jean-Félix Lalanne.

Liste des pistes 
T'en va pas d'Elsa par Joyce Jonathan
Il est libre Max d'Hervé Cristiani par Yannick Noah
Petite Marie de Francis Cabrel par Zaz
Le Géant de papier de Jean-Jacques Lafon par Mickaël Miro
Une femme avec une femme de Mecano par Lara Fabian
Elle a les yeux revolver de Marc Lavoine par John Mamann
Le Coup de soleil de Richard Cocciante par Grégoire
La Groupie du pianiste de Michel Berger par Judith
Ils s'aiment de Daniel Lavoie par Brice Conrad
On se retrouvera de Francis Lalanne par Lara Fabian et Yoann Fréget
Tandem de Vanessa Paradis par Natasha St-Pier
Une autre histoire de Gérard Blanc par Chimène Badi
Tout doucement de Bibie par Élisa Tovati
Désir, désir de Laurent Voulzy et Véronique Jannot par Joyce Jonathan, Élisa Tovati, Brice Conrad et Mickaël Miro
Ouragan de Stéphanie de Monaco par Maude

Classement hebdomadaire

Références

Lien externe 
 

Compilation musicale sortie en 2014
Album compilation collectif
Album de reprises